

Коломія — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коломія — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства